Мина Александра Сувари (, IPA:  ; Њупорт, Роуд Ајланд, 13. фебруар 1979) америчка је глумица, модел и модна дизајнерка.

Биографија

Детињство и младост 
Сувари је ћерка медицинске сестре грчког порекла и психијатра пореклом из Естоније. У дванаестој години Сувари је већ радила као манекенка, а са тринаест снимила је рекламу за једну врсту готове хране. Завршила је средњу школу Провиденс, у Бербанку, у Калифорнији, матуриравши 1997. године.

Улоге

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 1990-е
|-
| 1995. || Дечак упознаје свет || -{Boy Meets World}- || Хилари / Лора || ТВ серија, 2 еп.
|-
| rowspan=2| 1996. || Прилагоди се || -{Minor Adjustments}- || Емили || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Ургентни центар || -{ER}- || Лора-Ли Армитиџ || ТВ серија, 1 еп.
|-
| 1996—1997. || — || -{High Incident}- || Џил Марш || ТВ серија, 5 еп.
|-
| rowspan=5| 1997. || Недођија || -{Nowhere}- || Зои ||
|-
| — || -{Snide and Prejudice}- || Гели Раубал ||
|-
| Пољуби девојке || -{Kiss the Girls}- || Коти Пирс ||
|-
| Чикаго болница || -{Chicago Hope}- || Ајви Мур || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Улица наде 413 || -{413 Hope St.}- || Кристал || ТВ серија, 1 еп.
|-
| 1998. || Породица из предграђа || -{Slums of Beverly Hills}- || Рејчел ||
|-
| rowspan=4| 1999. || Кери 2: Бес || -{The Rage: Carrie 2}- || Лиса Паркер ||
|-
| Атомски воз || -{Atomic Train}- || Грејс Сигер || мини-серија
|-
| Америчка пита || -{American Pie}- || Хедер ||
|-
| Америчка лепота || -{American Beauty}- || Анџела Хејс ||
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2000-е
|-
| rowspan=2| 2000. || Девица уживо || -{Live Virgin}- || Катрина ||
|-
| Губитник || -{Loser}- || Дора Дајмонд ||
|-
| rowspan=4| 2001. || Шећер и зачин || -{Sugar and Spice}- || Канзас Хил ||
|-
| Америчка пита 2 || -{American Pie 2}- || Хедер ||
|-
| Мускетар || -{The Musketeer}- || Франческа Бонасје ||
|-
| Слободни стрелци || -{Just Shoot Me!}- || девојка са насловнице || ТВ серија, 1 еп.
|-
| rowspan=2| 2002. || — || -{Spun}- || Куки ||
|-
| Сони || -{Sonny}- || Керол ||
|-
| rowspan=2| 2004. || Шест стопа под земљом || -{Six Feet Under}- || Еди || ТВ серија, 7 еп.
|-
| Траума || -{Trauma}- || Шарлот ||
|-
| rowspan=6| 2005. || Салон лепоте || -{Beauty Shop}- || Џоен ||
|-
| — || -{Standing Still}- || Лана ||
|-
| Едмонд || -{Edmond}- || проститутка ||
|-
| Последња фантазија -{VII}-: Нова претња || -{Final Fantasy VII: Advent Children}- || Ерис Гејнсборо (глас) || верзија на енглеском
|-
| Домино || -{Domino}- || Кими ||
|-
| Шушка се... || -{Rumor Has It}- || Ени Хатингер ||
|-
| rowspan=4| 2006. || Кофеин || -{Caffeine}- || Ванеса ||
|-
| Проблеми са псом || -{The Dog Problem}- || Џулс ||
|-
| Девојка из фабрике || -{Factory Girl}- || Ричи Берлин ||
|-
| — || -{Orpheus}- || Су Елен ||
|-
| rowspan=2| 2007. || Закони Бруклина || -{Brooklyn Rules}- || Елен ||
|-
| Испреплетане судбине || -{Stuck}- || Бренди Боски ||
|-
| rowspan=4| 2008. || Мистерије Питсбурга || -{The Mysteries of Pittsburgh}- || Флокс Ломбарди ||
|-
| Дан живих мртваца || -{Day of the Dead}- || Сара Боуман ||
|-
| Секс и лажи у граду греха || -{Sex and Lies in Sin City}- || Сенди Марфи ||
|-
| — || -{The Garden of Eden}- || Кетрин Хил Борн ||
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2010-е
|-
| 2010. || Фрикови || -{Psych}- || Алисон Каули || ТВ серија, 1 еп.
|-
| rowspan=5| 2011. || — || -{The Cape}- || Трејси Џерод / Дајс || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Нема предаје || -{No Surrender}- || Амелија Дејвис || 
|-
| Не можеш пољубити младу || -{You May Not Kiss the Bride}- || Тонја || 
|-
| Освета || -{Restitution}- || Хедер || 
|-
| Америчка хорор прича: Кућа убиства || -{American Horror Story: Murder House}- || Елизабет Шорт || ТВ серија, 2 еп. 
|-
| rowspan=3| 2012. || Америчка пита: Поново на окупу || -{American Reunion}- || Хедер ||
|-
| — || -{The Knot}- || Сара ||
|-
| — || -{Happy Valley}- || Лизи ||
|-
| rowspan=3| 2013. || — || -{Whisper of Fear}- || Ајви || 
|-
| — || -{Lakewood Plaza Turbo}- || Инид / Џинџер (глас) || кратки филм
|-
| Чикаго у пламену || -{Chicago Fire}- || Изабела || ТВ серија, 7 еп.
|-
| rowspan=2| 2014. || Последња станица || -{Don't Blink}- || Трејси || такође и копродуценткиња
|-
| Супротни пол || -{The Opposite Sex}- || Џејн || 
|-
| 2014—2018. || Кларенс || -{Clarence}- || више улога (глас) || ТВ серија, 7 еп.
|-
| rowspan=3| 2015. || Медаља части || -{Badge of Honor}- || Џесика Досон || 
|-
| — || -{You're Not My Girlfriend}- || Линда || кратки филм
|-
| Јужно од пакла || -{South of Hell}- || Марија Абаскал || ТВ серија, 8 еп.
|-
| rowspan=2| 2016. || — || -{Inside Amy Schumer}- || Мина || ТВ серија, 1 еп.
|-
| — || -{I'll Be Home For Christmas}- || Џеки Фостер || 
|-
| rowspan=4| 2017. || — || -{Justice League Action}- || Килер Фрост (глас) || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Бекс || -{Becks}- || Елис || 
|-
| — || -{Hot Date}- || власница секси шопа || ТВ серија, 1 еп.
|-
| — || -{Psych: The Movie}- || Алисон Каули || 
|-
| rowspan=2| 2018. || Американка || -{American Woman}- || Кетлин Калахан || ТВ серија, главна улога 
|-
| Америчка хорор прича: Апокалипса || -{American Horror Story: Apocalypse}- || Елизабет Шорт || ТВ серија, 1 еп.
|-
| rowspan=2| 2019. || Убиство Никол Браун Симпсон || -{The Murder of Nicole Brown Simpson}- || Никол Браун Симпсон || такође и извршна продуценткиња
|-
| — || -{Apparition}- || Никол Браун Симпсон || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2020-е
|-
| rowspan=3| 2020. || — || -{Don't Tell a Soul}- || Керол || 
|-
| — || -{What Lies Below}- || Мишел Велс || 
|-
| — || -{Hide}- || Сара || кратки филм
|-
| rowspan=4| 2021. || — || -{Paradise Cove}- || Трејси || 
|-
| — || -{Locked In}- || Меги || 
|-
| — || -{Grace and Grit}- || Треја Вилбер || 
|-
| — || -{Fourth Grade}- || Барбара || 
|-
| 2022. || Реган || -{Reagan}- || Џејн Вајман || 
|-
|}

Спотови 
 -{Wheatus}- — -{Teenage Dirtbag}- (2000)

Награде и номинације

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1979.
Америчке глумице
Америчке манекенке